Nydansk kan referere til:

 Nydansk (sprog) - sproghistorisk betegnelse for den udgave af det danske sprog, der har været i brug siden 1500-tallet
 knyttet til ordet nydansker
 synonym for nudansk